Сен-Панталеон () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Относится к кантону Горд.

Географическое положение  
 
Сен-Панталеон расположен в 33 км к юго-востоку от Авиньона. Соседние коммуны: Горд на севере, Руссийон на северо-востоке, Гу на юго-востоке, Бометт на юге, Оппед на юго-западе, Кустелле и Кабрьер-д’Авиньон на западе.

Эта одна из самых крошечных коммун Воклюза, занимающая лишь 78 га, находится на территории Регионального природного парка Люберон.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 186 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Панталеон, построена в XI веке, перестроена в XII веке.
 Оратория богородицы, XIX век.
 Ветряная мельница.

Ссылки  
 Национальный институт статистики